Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Brisbane International 2011 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Brisbane